Reis de Castela
Sancho II de Castela (r. 1040–1072)
Sancho III de Castela (r. 1157–1158)
Sancho IV de Leão e Castela (r. 1224–1295)

Outros
Sancho Garcia (r. 995–1017) — conde de Castela
Sancho de Castela (arcebispo de Toledo) (1233–1261)
Sancho Afonso de Castela, Conde de Alburquerque (1342–1374)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos